Бара́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північ від Парижа, 50 км на південь від Лілля, 22 км на південний схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 186 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 477,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Бараль на сайті французького Національного інституту географії
 Бараль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бараль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале